Thynne est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alexander Thynne (1873-1918), homme politique britannique
 (1847-1927), homme politique australien du Queensland
 (1807-1884), noble anglais
 (c. 1544-1608), antiquaire et officier anglais
George Thynne (2e baron Carteret) (1770-1838), homme politique conservateur britannique

 (1605-1670), homme politique anglais

 (1760-1832), naturaliste et illustratice anglaise

 (1871-1957), joueur de polo et officier britannique

Voir aussi
, personnage de radio britannique dans la années 1950

Homonymie de patronyme